Diplodocidae [aportuguesado para diplodocídeos] é uma família de dinossauros do clado Sauropoda. A família inclui algumas das maiores criaturas que já andaram sobre o planeta, incluindo o Seismossauro, que podia chegar a medir mais de 40 m.

Em Portugal, apenas se conhece uma espécie de diplodocídeo: Supersaurus lourinhanensis (Bonaparte & Mateus, 1999).

Cladograma dos Diplodocidae segundo Tschopp, Mateus, and Benson (2015):

Sauropoda
Famílias de dinossauros